Зеленогайский сельский совет () — входит в состав
Томаковского района 
Днепропетровской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Зелёный Гай.

Населённые пункты совета 
 
 с. Зелёный Гай 
 с. Весёлый Яр 
 с. Краснополь 
 с. Новокраснополь 
 с. Тарасовка

Примечания